Поляновское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Поляново. На территории поселения находилось 19 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Семлёвское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 178,6 км²
 Расположение: центральная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Относовским сельским поселением
 на северо-востоке — с Андрейковским сельским поселением
 на востоке — с Вяземским городским поселением
 на юго-востоке — с Кайдаковским сельским поселением
 на юге — с Юшковским сельским поселением
 на юго-западе — с Заводским сельским поселением
 на западе — с Семлёвским сельским поселением
 на северо-западе — с Российским сельским поселением
 Крупные реки: Осьма, Вязьма.
 По территории поселения проходит автодорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеются станции: Ждановка, Гредякино, Золотарёвка.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесопереработка.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Поляново, деревня
 Богданово, деревня
 Володарец, деревня
 Гредякино, деревня
 Гредякино, станция
 Дяглево, деревня
 Загорская, деревня
 Казаково, деревня
 Ленкино, деревня
 Леушино, деревня
 Лукьяново, деревня
 Мишино, деревня
 Молошино, деревня
 Никольское, деревня
 Новоселки, деревня
 Новые Дворы, деревня
 Сельцо, деревня
 Усадище, деревня
 Черемушки, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году